Sam Bratton ist der Name folgender Personen:

* Sam G. Bratton (1888–1963), US-amerikanischer Politiker
 Sam R. Bratton (1864–1936), US-amerikanischer Politiker